Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du  au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lourdes Domínguez Lino et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2013)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Mexique
Sport au Mexique en 2013
Tennis en février 2013
Tennis en mars 2013